Alina Kiers, Nederlands zangeres
 Catharina Kiers, Nederlands schilder
 George Lourens Kiers, Nederlands schilder
 Harry Kiers, Nederlands langebaan- en marathonschaatser
 Immigje Kiers, Nederlands verzetsstrijder
 Judikje Kiers, Nederlands kunsthistorica en museumdirecteur
 Ko Kiers, Nederlands politicus
 Petrus Kiers, Nederlands schilder
 Roelof Kiers, Nederlands televisiemaker